

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Oszczywilk – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń 
 Oszczywilk – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ryki
 Oszczywilk – część wsi Smardzew w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew
 Oszczywilk – część wsi Rośle w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie